Großensee è il nome delle seguenti località:
 Großensee – comune tedesco
 Großensee – frazione della città tedesca di Werra-Suhl-Tal